Худой- название чего то плохого
 «Худой» — прозвище Ме-109.

От английского названия «Thin Man»:
 «Худой» — один из вариантов названия детективного романа Дэшила Хэммета «Худой мужчина».
 «Худой» — один из вариантов названия американского фильма «Тонкий человек» 1934 года по этому роману.
 «Худыш» — ранний остановленный проект плутониевой атомной бомбы пушечного типа, названной в честь романа.